Перша ліга Македонії сезону 2013–2014 — 22-ий сезон вищого дивізіону Македонії з футболу. Чемпіоном вчетверте стали Работнічкі.

Турнірна таблиця 

 

 

Примітки: 
1. Клуб Металург взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2014—2015 як фіналіст Кубку Македонії 2013—2014

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Перша Ліга Македонії на soccerway 

Чемпіонат Північної Македонії з футболу
Македонія
Македонія